Kolonn kan syfta på:

 Kolonn (arkitektur) – ett fristående vertikalt stöd
 Kolonn (militär) – ett truppförband uppställt med jämnstora underavdelningar på lika avstånd från varandra
 Kolonnbrännare – en destilleringsapparat
 Kolonnkromatografi – en metod inom den analytiska kemin som har i uppgift att skilja olika molekyler i en blandning från varandra
 Kolonn – vertikal uppsättning element i en matris
 Kolonnvektor – en vektor som är vertikalt orienterad

Se även
 Femtekolonnare – en nedsättande benämning på underjordisk motståndsrörelse eller enskilda